Генрих Кампендонк (; 3 ноября 1889, Крефельд — 9 мая 1957, Амстердам) — немецкий живописец, график, художник по стеклу и резчик по дереву, представитель немецкого экспрессионизма.

Жизнь и творчество 
 1905—1909 — обучение в крефельдской школе искусств у Торн-Приккера
 1911 — переезжает в Зиндельсдорф, дружба с Марком и Макке, участвует в выставке группы «Синий всадник»
 1913 — участвует в «Первом немецком осеннем салоне» в Берлине и в выставке «Рейнские экспрессионисты» в Бонне
 1914—1916 — служба в армии, после демобилизации переезжает в Зехаупт на Штарнбергерском озере
 1919—1921 — член «Рабочего совета для искусства»
 1922 — возвращается в Крефельд, работает там преподавателем в местной школе искусств
 1926 — профессор Государственной Академии искусств в Дюссельдорфе (лишён этого звания в 1933 году нацистами)
 1934 — эмиграция в Бельгию
 1935 — переезжает в Амстердам, профессор Нидерландской Академии искусств
 1937 — обвинён нацистами в принадлежности к «дегенеративному искусству», 87 работ художника удалены из немецких музеев.

Амстердам

Избранные работы 
 «Буколический ландшафт» 1913 Сент-Луис, Собрание Мортона Д. Мея
 «Девочка с животными» 1916
 «Натюрморт с двумя головами» 1920 Бонн, Государственный художественный музей

Примечания

Литература 
 Engels M. T. Heinrich Campendonk. — Krefeld, 1958.
 Engels M. T. Heinrich Campendonk als Glasmaler. — Krefeld, 1966
 Elger D. Expressionismus. — Köln, 2007.

Художники Германии XX века
Художники-экспрессионисты Германии
Акварелисты Германии
Гравёры Германии
Иммигрировавшие в Нидерланды из Германии
Художники выставки «Дегенеративное искусство»